Das Wort Eingeboren bezeichnet

 Eingeborene veralteter Begriff für indigene Bevölkerung
 in der Bibel Jesus Christus, siehe Eingeborener Sohn